

Objet ou forme 

Le mot ballon peut désigner un objet gonflable ou un objet ayant une forme sphérique ou quasi-sphérique.

 Objet gonflable :
 Un ballon est un objet gonflable (ballon de baudruche ou en nylon métallisé) qui peut servir de décoration et de jouet pour enfants ou pour adultes. Voir aussi Sculpture de ballons.
 En aéronautique, un ballon est un aérostat qui utilise de l'air chaud ou un gaz moins dense que l'air comme moyen de sustentation (ballon à air chaud, ballon à gaz, ballon monté, ballon dirigeable, ballon stratosphérique, ballon-sonde, ballon solaire).
 En sport, un ballon est un objet de forme généralement sphérique (au football, handball, basket-ball, volley-ball, Kin-ball) mais pouvant quelquefois être ovale (en rugby à XIII, rugby à XV, football américain…) utilisé principalement dans les sports collectifs. Le ballon est aussi l'un des cinq engins de gymnastique rythmique.
 Un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (ou insufflateur manuel, également connu sous le sigle BAVU), est un instrument médical ou paramédical conçu pour suppléer à la respiration d'un patient en arrêt respiratoire.
 Objet sphérique :
 En chimie, un ballon est un récipient de laboratoire.
 En verrerie et dans le secteur hôtelier, le mot ballon désigne un verre à pied de forme presque sphérique et de contenance , généralement utilisé pour boire du vin.
 En chaudronnerie, un ballon est un réservoir cylindrique muni de fonds bombés : un ballon d'eau chaude est une réserve d'eau chaude couplée à un chauffe-eau, aussi appelé cumulus.
Un ballon à vessie est un réservoir-tampon muni d'une membrane et d'une réserve d'air qui jouent ensemble le rôle d'un ressort, permettant ainsi à un surpresseur de se déclencher moins souvent.
 En Suisse, un ballon est un petit pain de forme ronde nommé Bürli en suisse-allemande.
 Le ballon est une coiffe de l'île d'Oléron et de la région de Marennes  en Charente-Maritime.
 Le ballon de Klein est un objet gonflable utilisé pour la rééducation physique (kinésithérapie) et l'entrainement sportif (fitness).
 Le médecine ball est une boule lestée utilisée pour la rééducation physique et pour la musculation.
 Un ballon d'eau chaude est le nom communément utilisé pour le chauffe-eau ayant une réserve d'eau importante.
Un Phylactère est également appelé bulle ou ballon.
 En argot
 « le ballon » est un terme qui désigne la cellule de commissariat ou la prison ;
 « avoir le ballon » signifie être enceinte.

Toponymes 

 Ballon, en Charente-Maritime,
 Ballon, dans la Sarthe,
 Canton de Ballon, dans la Sarthe,
 Ballons, dans la Drôme,
 Ballon, dans l'Ain, hameaux de Lancrans.

Dans le massif des Vosges, le mot ballon (en allemand Belchen) désigne des sommets de forme arrondie :
 Ballon,
 Ballon d'Alsace, 
 Ballon de Servance,
 Grand Ballon,
 Petit Ballon,
 Ballon Saint-Antoine,
 Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
 Lac du Ballon.

Un autre sommet est également appelé Ballon dans le massif du Jura, ainsi qu'un dernier en Forêt-Noire.

 Ballon, une commune irlandaise.
 Ballon Hill, une colline avec une enceinte de l'âge du bronze, située à côté du village de Ballon.

Patronyme 

 Claude Ballon ou Balon (~1671-1744), danseur et chorégraphe français.
 David Ballon, né en 1969, dessinateur français.
 Félix-Arthur Ballon (1816-1883), avocat, journaliste, bibliothécaire et préfet français.
 Alfredo Rodríguez Ballón pilote péruvien qui a donné son nom à l'aéroport de Arequipa au Pérou.

Voir aussi 
 Bataille de Ballon, victoire des Bretons de Nominoë contre les troupes franques de Charles II le Chauve en 845.
 Balloon
 Balloon Fight, un jeu de plates-formes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France